ФК Лех Познањ () је пољски фудбалски клуб из града Познања. Основан је 19. марта 1922. Боје су плава и бела. Надимак „Железничари“ су добили због повезаности са пољском железницом. Назван је по Леху, легендарном оснивачу Пољске. Први пут играју у првој лиги од 1948. Најпопуларнији су тим у Великопољском војводству. Испао је 2000. године, али се вратио 2002. у прву лигу. Имају следеће секције: бокс, бриџ, гимнастика, хокеј на трави, кајак, бициклизам, кошарка, куглање, атлетика, стреличарство, рукомет, дизање тегова, пливање, одбојка, стрељаштво, шах, мачевање, стони тенис, фудбал и рвање.

Успеси 
 Екстракласа
 Првак (8) : 1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010, 2015, 2022.
 Друго место (3) : 2013, 2014, 2020.
 Треће место (6) : 1949, 1950, 1978, 2009, 2017, 2018.
 Куп Пољске
 Освајач (5) : 1982, 1984, 1988, 2004, 2009. 
 Финалиста (6) : 1980, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022.
 Суперкуп Пољске
 Освајач (6–рекорд) : 1990, 1992, 2004, 2009, 2015, 2016.
 Финалиста (3) : 1983, 1988, 2010.

Састав тима

Европски успеси

Некадашњи познати играчи  

  Јацек Бонк
  Јан Беднарек
  Иван Ђурђевић
  Роберт Левандовски
  Пиотр Шверчевски
  Војо Убипарип
  Маћеј Журавски

Навијачи 

Лех има најјачу навијачку базу због велике посете навијача на мечеве овог тима. Више од деценије имају пријатељске односе са ФК Арка Гдиња и ФК Краковија, такође и са Заглебје Лублин и ФК Островјец. Необично је како са ФК Вартом из Познања немају локално ривалство, ваљда због играња у различитим ранговима такмичења.

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба - lech.poznan.pl 
 Незваничан сајт - lechpoznan.net
 Незваничан сајт - lechpoznan.com 
 Незваничан сајт - kkslech.com
 Профил клуба на naszaliga.pl

Л